Мартина Суха була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Емі Фрейзер виграла титул, у фіналі перемігши Софію Арвідссон з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
2005